Aitken steht für:
 Aitken (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Aitken-Klassifikation der Epiphysenverletzungen (Medizin), siehe Epiphysiolyse
 Aitken-Kern, Aerosolteilchen
 Aitken (Supercomputer), ein Supercomputer der NASA
 Stock Aitken Waterman, britisches Musikproduzententeam

Aitken ist der Name folgender

geografischer Objekte:
 Aitken Barn, in Riggins, Idaho, NRHP-ID 82002512
 Aitken Cove, Bucht auf Laurie Island, Südliche Orkneyinseln
 Aitken-Nunatak, Nunatak in der Ross Dependency, Antarktika

astronomischer Objekte:
 Aitken (Mondkrater), Einschlagskrater auf dem Mond
 (3070) Aitken, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Aitkin